Suliszewo (Kolonia Dobra, kaszb. Żłób, niem. Schwup) – nieoficjalny przysiółek wsi Dobra w Polsce, położony w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa słupskiego.

Zobacz też: Suliszewo

Przypisy 

Dobra (województwo pomorskie)
Opuszczone wsie w województwie pomorskim